Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1927, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 30 de Maio de 1927.

Indianapolis 500
1927
Desporto nos Estados Unidos em 1927